Badsee bezeichnet folgende Gewässer:
 Badsee (Gschwend), See in Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Badsee (Isny), See in Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Badsee (Obersöchering), See bei Obersöchering, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Badsee (Ummendorf), See in Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Badsee bezeichnet folgende Gebiete:
 Badsee (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Badsees bei Isny, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Badsee (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Bereich des Badsees bei Isny, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg